Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 13 по 15 апреля 2018 в городе Jar.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её женская сборная команда.

В чемпионате участвовало 6 команд.

Чемпионами стала команда Lag Ramsfjell, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Майя Рамсфьелл), победившая в финале команду Lag Skaslien, Oslo CK (Осло) (скип Кристин Моэн Скаслиен). Бронзовые медали завоевала команда Lag Bremnes, Halden CC (Халден) (скип Anne Grethe Bremnes), победившая в матче за 3-е место команду Lag Mesloe, Oppdal CK (Оппдал) (скип Эйрин Месло).

Формат турнира 
В первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равном количестве побед команды ранжировались по сумме тестовых бросков в дом (), в сантиметрах; чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда. На втором этапе, плей-офф, команды, занявшие в группе 5-е и 6-е места, встречаются в матче за итоговое 5-е место; команды, занявшие в группе 3-е и 4-е места, встречаются в матче за 3-е место; команды, занявшие в группе 1-е и 2-е места, играют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал за 1-е место
 команды, выходящие в матч за 3-е место
 команды, выходящие в матч за 5-е место

В источнике неверно указано количество побед и поражений на групповом этапе (учтён и результат матча на этапе плей-офф); здесь указаны верные количества побед и поражений (и изменён порядок мест по итогам группового этапа), но сумма DSC не исправлена.

Плей-офф 
15 апреля, 11:30 (UTC+1)

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Норвегии в 2018 году
2018
Апрель 2018 года